SEAT Córdoba, opkaldt efter den spanske by Córdoba, var en bilmodel fra SEAT.

Generelt 
Córdoba var en kompakt sedan (senere også stationcar) på basis af SEAT Ibiza. Teknikken kom fra Polo III, Golf III hhv. Polo IV (alt efter modelår og -type).

En yderligere variant var kassevognen SEAT Inca (type 9KS), identisk med Volkswagen Caddy (type 9KV). Dermed var også søstermodellen Volkswagen Polo Classic/Variant (6KV) identisk med Córdoba/Vario. Der var dog forskelle til søstermodellen fra Volkswagen, som f.eks. forlygterne, kølergrillen, baglygterne og yderligere mindre detaljer. Motorprogrammet og udstyrsvarianterne var næsten identiske med Ibiza.

Historie 
Córdoba (6K/C) blev introduceret i starten af 1993 sammen med Ibiza (6K). Fra starten af 1993 og frem til sommeren 1999 fik Córdoba (sideløbende med Ibiza) flere mindre optiske modifikationer.

I sommeren 1996 tilkom stationcarversionen Córdoba Vario. Modellen 6K/C GP01 havde nyt front- og bagparti, forlygter i klart glas samt et nyt instrumentbræt, men var dog fortsat baseret på 6K/C.

Med den i august 1999 introducerede Córdoba GP01 distancerede Ibiza og Córdoba sig optisk fra søstermodellen Volkswagen Polo. Yderligere forskel var der til Córdoba 6L/C; modellen fandtes ikke længere som todørs, og den standardmonterede hækspoiler fra 6K og GP01 manglede. Córdoba 6L fandtes heller ikke som Cupra eller stationcar.

Interne modelbetegnelser 
 6K (september 1993 − juli 1999)
 6K GP01 (august 1999 − august 2002)
 6L (september 2002 − november 2008)

Córdoba (type 6K/C, 1993−2002)  

Córdoba gik i produktion i september 1993 og udvidede SEAT's modelprogram som sedanudgave af Ibiza. De første år fandtes modellen kun med fire døre.

I slutningen af 1995 tilkom, sammen med mindre detailændringer, den todørs udgave kaldet SX som henvendte sig til sportsligt orienterede købere.

I juli 1996 blev modelserien udvidet med en stationcarudgave med navnet Córdoba Vario.

 9/1993: Introduktion af Córdoba som firedørs sedan med følgende motorer: 1,4 (60 hk), 1,6 (75 hk), 1,8 (90 hk), 2,0 (115 hk), 1,9 D (68 hk) og 1,9 TD (75 hk).
 11/1993: Introduktion af 1,8 16V (129 hk).
 9/1995: Introduktion af todørs sedan SX og ny motor 1,6 (100 hk). 1,4 (60 hk) med multipoint-indsprøjtning.
 7/1996: Let facelift og nye motorer 2,0 16V (150 hk) i stedet for 1,8 16V (129 hk), ny TDI-dieselmotor med direkte indsprøjtning (90 hk) og 1,9 SDI (64 hk). Stationcarversion Vario med motorerne 1,4 (60 hk), 1,6 (75 hhv. 100 hk), 1,9 SDI (64 hk) og 1,9 TDI (90 hk).
 5/1997: Yderligere motorer: 1,4 16V (100 hk), 1,6 (75 hk) med multipoint-indsprøjtning og 1,9 TDI (110 hk).

Udstyrsvarianter 
SEAT Córdoba fandtes i udstyrsvarianterne S, SE, SXE, CLX, GLX, GT, GTI og den udelukkende todørs sportsversion SX. Senere fulgte versionerne Comfort og Exclusiv. Der fandtes også flere specialmodeller med navne som Amaro, Aniversario, Spring og Fresh, baseret på udstyrsvarianterne CLX og GLX.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Ibiza og Córdoba i årgangene 1993 til 1999 klassificeret som følger:
 1999: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2001: Som middelbilen
 2003: Ned til 15% dårligere end middelbilen
 2005: Som middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Som middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Mindst 20% dårligere end middelbilen

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Córdoba (type 6K GP01, 1999−2002)  

Den faceliftede SEAT Córdoba (internt 6K GP01) kom ud til forhandlerne i sommeren 1999.

Ligesom den i 1993 introducerede forgænger fandtes modellen som to- og firedørs sedan samt som femdørs stationcar med tilnavnet Vario. Udstyrsvarianterne blev omdøbt og kom til at hedde Stella, Signo, Freeze og Sport. Derudover fandtes de todørs sportsudgaver 1,9 TDI (110 hk) og "Cupra" 1,8 T (156 hk).

I august 2002 blev produktionen af den nu ni år gamle Córdoba 6K indstillet. En måned efter blev en nyudviklet efterfølger introduceret.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Ibiza og Córdoba i årgangene 1999 til 2002 klassificeret som følger:
 2005: Ned til 15% dårligere end middelbilen
 2007: Dårligere end middelbilen
 2009: Dårligere end middelbilen
 2011: Som middelbilen
 2013: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2015: Mindst 20% bedre end middelbilen

Tekniske data

Córdoba (type 6L, 2002−2008)  

Den anden generation af Córdoba havde verdenspremiere på Paris Motor Show i efteråret 2002, og kom ud til forhandlerne i januar 2003.

Modellen fandtes i modsætning til forgængeren kun som firedørs sedan.

Udstyr 
I starten fandtes modellen i udstyrsvarianterne Stella, Signo og Sport.

I 2004 tilkom Stylance og i 2006 Reference og specialmodellen "Fresh Plus".

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Afslutning af produktionen 
I november 2008 blev produktionen af Córdoba efter 15 år indstillet uden efterfølger. Den i efteråret 2002 udgåede Córdoba Vario fik først i forsommeren 2010 med SEAT Ibiza ST en efterfølger.

Noter

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1999, 2000, 2004 og 2008 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

 

Cordoba
Minibiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1993
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Stationcars